Zóna Asie a Oceánie je jednou ze tří oblastních zón Davis Cupu.

1. Skupina 

 V předkole, hraném 6.–8. února v Tchaj-peji, porazil Tchaj-wan družstvo Kazachstánu 4-1.

2. Skupina

3. Skupina 
 Místo: Aleppo, Sýrie (tvrdý)
 Datum: 15.–19. dubna
 Povrch: tvrdý (venku)

 Oceánie a Srí Lanka postoupili do 2. skupiny pro rok 2010.
 Tádžikistán a Singapur sestoupili do 4. skupiny pro rok 2010.

4. Skupina 
 Místo: Dháka, Bangladéš (tvrdý)
 Datum: 1.–5. dubna
 Povrch: tvrdý (venku)

 Vietnam a Bangladéš postoupili do 3. skupiny pro rok 2010.

Externí odkazy 
 Zóna Asie a Oceánie 2009 na stránkách daviscup.com

Davis Cup 2009